
Termin -{CAC}- ima više značenja.

 -{CAC}-, ili Ciklus limunske kiseline (), je serija biohemijskih reakcija velike važnosti u živim ćelijama.
 -{CaC2}- je hemijsko jedinjenje.
 Genetički kod za histidin